Arraiján is een deelgemeente (corregimiento) van de gemeente (distrito) Arraiján in Panama. In 2015 was het inwoneraantal 51.400.

Zie ook
 Belangrijkste deelgemeenten in Panama

 

Plaats in Panama